April Flores (Condado de Los Angeles, 30 de abril de 1976) é uma atriz pornográfica e modelo plus-size americana.

Biografia 
Flores nasceu em Los Ángeles (California), onde ela emigrou vários anos. Seu pai procedia no Ecuador, e sua mãe era do México. Começou sua carreira posando como modelo fotográfica erótico para a revista de mulheres BBW como Bizarre, Juggs e Big Butt Magazine, de que negou a ser portada em duas ocasiões. Em 2001, ela começou a fazer cessões de fotos para o fotógrafo Carlos Batts, que mais tarde se converteu como seu marido.

Tempo depois, passou das fotos eróticas no cinema amador, onde logo teve a compania da então atriz pornô Belladona, com quem ela compartilhou algumas seções fotográfica. Esta experiência, levou as duas a comparecer no filme de fotos eróticas no cinema amador, e daí levou as duas aEvil Pink 2, que dirigio na própria Belladonna e em que lá teve a sua primeira cenas de sexo, onde ela mais tarde reconheceu a perda da sua virgidade em este filme.. 
Em 2013, junto com o seu marido amado, escreveram um livro ititulado"Fat Girl", que  foi publicado por Rare Bird Books e, contou com fotografias de suas colaboracão durante os pasados anos; sendo ela como modelo e ele como seu fotógrafo.

Flores se identifica como sendo uma pessoa bissexual e, já realizou várias cenas e filmes lesbianismo. No total, ela já fez mas de 45 película.

Prêmios e indicações
2010: Feminist Porn Award – Heartthrob of the Year
2011: AVN Award – Crossover Star of the Year (nomeada)
2012: BBWFanFest – Fetish Performer of the Year (nomeada)

Ligações externas

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos plus-size
Pessoas LGBT dos Estados Unidos
Naturais de Los Angeles
Atrizes pornográficas LGBT